Un blockbuster est un film à grand succès.

Blockbuster peut aussi désigner :
 Blockbuster, la plus puissante bombe conventionnelle utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par la Royal Air Force et par la US Air Force ;
 blockbuster, un médicament générant plus d'un milliard USD de chiffre d'affaires par an ;
 Blockbuster, un artbook de Philippe Buchet ;
 Blockbuster, un film français réalisé par July Hygreck (2017) ;
 Blockbuster, un personnage de fiction de DC Comics ;
 Blockbusters, une émission française de radio de divertissement

Voir aussi 
 Blockbuster Video, une chaîne de location de vidéos